Carlisle Bay ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Carlisle Bay (Antigua), Bucht bei Saint Mary, Antigua
 Carlisle Bay (Barbados), Bucht bei Bridgetown, Saint Michael, Barbados
 Carlisle Bay (Jamaika), Bucht im Clarendon Parish, Jamaika
 Carlisle Bay (Salomonen), Bucht auf Nenao, Salomonen